Výraz Cult může být použit v několika různých významech:
 Cult (album, Savant) – album norského producenta Savanta
 Cult (album) – album skupiny Apocalyptica
 Cult (Slayer) – skladba a stejnojmenný singl skupiny Slayer
 The Cult – britská rocková skupina
 Cult (seriál) – americký televizní seriál z roku 2013
CULT - výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání